Матикайнен () — финская фамилия.

Известные носители:
 Матикайнен, Марьо (род. 1965) — финская лыжница.
 Матикайнен, Петри (род. 1967) — финский хоккеист и тренер.